Baoshi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baoshi (socken i Kina, lat 31,05, long 107,98), Sichuan, 
 Baoshi (socken i Kina, lat 30,35, long 105,20), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar